Сезон 2013-14 является 111-м в истории Южной лиги с момента своего создания в 1894 году. Сезон 2013-14, в Южной Лиге назван как  The Calor Gas Южная Лига, после заключения спонсорского контракта.

Премьер Дивизион 

Премьер-дивизион пополнился семью новыми клубами, а дивизион расширился с 22 до 24 команд:
 Бигглсвэйд Таун, повышение в качестве победителей раунда плей-офф Первого дивизиона Центр
 Бернхэм, повышение как чемпионы Первого дивизиона Центр
 Корби Таун, вылетели из Северной конференции
 Хинкли Юнайтед, вылетели из Северной конференции
 Хангерфорд Таун, повышение в качестве победителей раунда плей-офф Первого дивизиона Юг и Запад
 Пул Таун, повышение как чемпионы первого дивизиона Юг и Запад
 Труро Сити, вылетели из Южной Конференции

Турнирная таблица

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Стадионы и вместимость

Результаты

Первый дивизион Центр 

Первый дивизион Центр пополнился семью новыми клубами:
 Эйлсбери Юнайтед, повышение в качестве призёров в Спартанской лиги Южного Мидланда
 Данстэбл Таун, повышение в качестве чемпионов Спартанской лиги Южного Мидланда
 Эгхэм Таун повышение в качестве чемпионов Лиги Комбинированных округов
 Кеттеринг Таун, вылетел из Премьер дивизиона
 Марлоу, повышение как чемпионы Греческой лиги
 Поттерс Бар Таун переведен из Первого дивизиона Север Истмийской Лиги
 Сент Ивс Таун, повышение в качестве призёров в Лиги объединённых округов

Турнирная таблица

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Стадионы и вместимость 

#Слау Таун выступает на стадионе Беконсфилд SYCOB.
*Эйлсбери Юнайтед выступает на стадионе Лейтон Таун.

Первый Дивизион Юг и Запад 

Первый Дивизион Юг и Запад пополнился пятью новыми клубами:
 Четыре клуба Первого дивизион Центр:
 Флит Таун
 Годелминг Таун
 Гилфорд Сити
 Тэтчем Таун
 Плюс:
 Стратфорд Таун, повышение как чемпионы Альянса Мидланда.

Турнирная таблица

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Стадионы и вместимость

Кубок Лиги 
Кубок Южной лиги 2013-14 (объявлен как Кубок RedInsure 2013-14 по причинам спонсорства) — это 76-й сезон Кубка Южной лиги, кубок участников Южной футбольной лиги.

Полуфиналы

Финал

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Южная Футбольная Лига

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2013